Biefeld bezeichnet:
 Joy Lynn Biefeld (* 1968), verh. Fawcett, US-amerikanische Fußballspielerin
 Paul Alfred Biefeld (1867–1943), deutscher Astronom und Physiker

 Biefeld-Brown-Effekt, ein elektrostatischer Effekt